Hairy Viper — хард-рок група, створена в квітні 2011 року в Києві, Україна. 
 На гурт вплинули такі артисти, як Scorpions, Guns'n'Roses, Motley Crue, AC/DC, Michael Jackson та інші.

Склад гурту 
 Pitt Madison - вокал
 Koka - гітара
 В'ячеслав Романченко - гітара
 Юрій Можаровський - бас-гітара
 Марк Тунік - ударні

Українські рок-гурти